Grand Bain peut se référer à :
 Grand Bain de Mohenjo-daro, vestiges harappéens au Pakistan ;
 Grand Bain, film de Jerzy Skolimowski sorti en 1970 ;
 Grand Bain, chanson de Dadju et Ninho sortie en 2020.

Voir aussi